Žďárec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Žďárec, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Žďárec u Skutče, Ortsteil von  Skuteč, Okres Chrudim
Žďárec u Seče, Ortsteil von Seč u Nasavrk, Okres Chrudim